Der Distrikt Rosario liegt in der Provinz Acobamba in der Region Huancavelica im südwestlichen Zentral-Peru. Der Distrikt wurde am 24. November 1955 gegründet. Er besitzt eine Fläche von 95,7 km². Beim Zensus 2017 lebten 5157 Einwohner im Distrikt. Im Jahr 1993 lag die Einwohnerzahl bei 5205, im Jahr 2007 bei 6959. Die Distriktverwaltung befindet sich in der  hoch gelegenen Ortschaft Rosario mit 303 Einwohnern (Stand 2017). Rosario liegt 13,5 km nördlich der Provinzhauptstadt Acobamba.

Geographische Lage 
Der Distrikt Rosario liegt im Nordosten der Provinz Acobamba. Die Längsausdehnung in SW-NO-Richtung beträgt 13 km, die maximale Breite liegt bei 10 km. Der Distrikt befindet sich im ariden Andenhochland am rechten Flussufer des nach Südosten strömenden Río Mantaro.

Der Distrikt Rosario grenzt im Südwesten an den Distrikt Anta, im Westen an den Distrikt Paucará, im Nordwesten an den Distrikt Andabamba, im Nordosten und im Osten an die Distrikte Anco und El Carmen (beide in der Provinz Churcampa) sowie im Südosten an den Distrikt Acobamba.

Ortschaften 
Im Distrikt gibt es neben dem Hauptort folgende größere Ortschaften:
 Chanquil (937 Einwohner)
 Ichupampa (203 Einwohner)
 Lecclespampa (267 Einwohner)
 Llipllina (248 Einwohner)
 Puca Cruz (653 Einwohner)
 Punchaypampa
 Santa Rosa
 Villa Mantaro (232 Einwohner)

Weblinks 
 Peru: Region Huancavelica (Provinzen und Bezirke) bei www.citypopulation.de
 INEI Perú

Distrikt in der Provinz Acobamba
Distrikt in Peru